Бригадирівська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Бригадирівська сільська рада — Харківська область, Балаклійський район
 Бригадирівська сільська рада — Харківська область, Ізюмський район